GNF 1 (1982/1983) był 28. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna Maghreb Fès. Nowym mistrzem Maroka został zespół FAR Rabat.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa 

AS Salé i Chabab Sakia El Hamra awansowały do GNF 1.

Królowie strzelców 
11 goli:
 Mjidou (Wydad Casablanca)
 Tmimi (Mouloudia Oujda)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
1983 w Afryce
1984 w Afryce